

Топоніми 
 Ведмежий — острів в Ладозькому озері, Росія
 Ведмежий — острів в Баренцовому морі, Норвегія
 Ведмежий або Ісла Теньєнте Гонсалес — скелястий острів, лежить за 1,9 км на захід від острова Стонінгтон в затоці Маргеріт, біля берегів Землі Ґреяма (Антарктика).
 Ведмежі острови — група невеликих островів у Східносибірському морі (Республіки Саха, Росія).

Інше 
 Острів Ведмежий — британсько-канадський пригодницький фільм 1979 року.

Див. також 
 Ведмежий (значення)
 Медвежа
 Ведмеже